Saint-Urbain puede referirse a: 

 Saint-Urbain, comuna francesa situada en Finisterre.
 Saint-Urbain, comuna francesa situada en Vendée.